Микродържава или минидържава е суверенна държава с много малко население или много малка площ (най-често и двете). Терминът не е точно определен в международното право.

Последните опити от 2010 г. да се определят микродържавите се фокусират върху идентифициране на политически субекти с уникални качествени характеристики, свързани с техните географски или демографски ограничения. Според качественото определение, микродържави са съвременни защитени страни, тоест суверенни държави, които са успели едностранно да проявят определени признаци на суверенитет пред по-големите сили в замяна на защита на своята политическа и икономическа жизнеспособност срещу своите географски или демографски ограничения.

Най-малката призната политическа единица за суверенна държава е Ватиканът, където живеят 842 души (към юли 2013 г.) на площ от 44 хектара. Въпреки това, някои учени оспорват квалифицирането на Ватикана като държава, тъй като той не изпълнява „традиционните критерии за държавност“.

Микродържавите се различават от микронациите, които не се считат за суверенни държави. Специалните територии без пълен суверенитет също не се считат за микродържави.

Количествено определение на микродържавите 
Повечето учени определят микродържавите чрез количествен праг, касаещ или площта или населението. И докато безспорно микродържавите са най-малките независими държави в света, няма консенсус относно каква променлива следва да се използва за определянето на това дали дадена държава е микродържава или не.

По площ

По население 

Докато прилагането на прости количествени критерии е достатъчно ясно, то може да бъде считано и за потенциално проблемно. Според някои учени, този подход при определянето на микродържавите страда от проблеми като: непоследователност, произволност, неяснота и невъзможност за смислено изолиране на качествено обособени политически единици.

Източници